Llywelyn ap Merfyn (+942), koning van Powys
 Llywelyn ap Seisyll (+1023), koning van Gwynedd en Deheubarth
 Llywelyn ap Iorfarth aka Llywelyn Fawr (Llywelyn de Grote) (+1240), prins van Gwynedd
 Llywelyn ap Gruffydd (+1282), laatste onafhankelijke prins van Wales
ook wel bekend als: Llywelyn Ein Llyw Olaf, 'Llywelyn de Laatste Leider', Llywelyn the Last
 Llywelyn Bren (Llywelyn ap Gruffudd ap Rhys) (+1318), opstandelingenleider in Wales in 1316